ZDHHC5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 715 амінокислот, а молекулярна маса — 77 545.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Трансферази